Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 1:45,90 (uzyskane w okresie od 1 października 2016 do 23 lipca 2017), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Rezultaty

Eliminacje 
Awans do półfinału: Trzech najlepszych z każdego biegu 3 (Q) + 6 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).
Awans do półfinału: Trzech najlepszych z każdego biegu 3 (Q) + 6 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q),

Półfinały
Awansowało 2 najszybszych zawodników z każdego biegu oraz 2 najszybszych przegranych (q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017